Czatkowiella harae — вид длинношеих архозавроморф, единственный в роде Czatkowiella. Известен по ископаемым остаткам из нижнетриасовых (оленёкских) отложений местонахождения Чатковице-1 (Czatkowice 1) на юге Польши (). Средняя длина черепа оценивается в 40 мм, что намного меньше длины черепа Prolacerta broomi (около 70 мм). Тем не менее, обнаружены как очень маленькие, так и очень большие верхние челюсти C. harae, что свидетельствует о высокой внутривидовой изменчивости. Длина плечевой кости варьирует от 10 до 30 мм (выборка из 7 образцов). Зубы слегка плевродонтные; предполагается, что на  взрослых животных было около 20—30 зубов (полный зубной ряд не сохранился).

Род и вид научно описаны палеонтологами  и  в 2009 году. Родовое название происходит от наименования типового местонахождения — Чатковице-1. Видовое название дано в честь Евы Хары из  (Варшава), отвечавшей за препарацию большей части материала из Чатковице-1.

Филогения 
Кладограмма по филогенетическому анализу Борсук-Бялыницкой и Эванс (2009):

Кладограмма по анализу С. Н. Ф. Шпикмана и соавторов (2021):

Примечания 

†
†
Пресмыкающиеся триасового периода
Фоссилии, описанные в 2009 году
Фоссилии из триасовых отложений Польши
Хара, Ева